

Italia
 Ministero delle finanze - dicastero del governo italiano operativo dal 1866 al 2001
 Ministero dell'economia e delle finanze – dicastero del governo italiano istituito nel 2001
 Ministero dell'economia corporativa – dicastero della Repubblica Sociale Italiana istituito nel 1943

Europa
 Ministero delle finanze e dell'economia – dicastero del governo albanese
Ministero delle finanze – dicastero del governo croato
Ministero delle finanze – dicastero del governo finlandese
 Ministero dell'economia e delle finanze – ministero del governo francese
Ministero delle finanze – dicastero del governo  moldavo
Ministero delle finanze – dicastero del governo dei Paesi Bassi
Ministero delle finanze – dicastero del governo portoghese
 Ministero dell'economia – dicastero del governo rumeno

Ministero delle finanze pubbliche – dicastero del governo rumeno
 Ministero dell'economia – dicastero del governo serbo
Ministero delle finanze – dicastero del governo spagnolo
 Ministero dell'economia – dicastero del governo ucraino

Altro
 Ministero dell'economia – dicastero del governo afghano
Ministero delle finanze – dicastero del governo afghano
 Ministero dell'economia e delle finanze – ministero del governo iraniano
Ministero delle finanze – dicastero del governo di Taiwan
 Ministero dell'economia e delle finanze – ministero del governo uruguaiano